Le tournoi de tennis de Caroline du Sud est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1986 se dispute à Charleston du 20 au .

Elise Burgin remporte le simple dames. En finale, elle bat Tine Scheuer-Larsen, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Sandra Cecchini et Sabrina Goleš.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Caroline du Sud
 Saison 1986 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1986
Caroline du Sud
Tennis aux États-Unis en 1986
Sport en avril 1986